Le patronyme Bapst est notamment porté par :

 Charles Bapst (1890-1979), général français ;
 Étienne André Bapst (1856-1935), général français ;
 Germain Bapst (1853-1921), érudit, bibliophile, collectionneur, frère du précédent ;
 Jean Bapst (1815-1887), père jésuite américain ;
 Jean-Philippe Bapst (1892-1973), homme politique français ;
 Jules Bapst (1830-1899), joaillier et directeur de journal français, petit-cousin de Germain et d'Étienne André ;
 Jeanine Bapst (1968-   ), sportive suisse de ski-alpinisme.